

Села:
 Лисогірка — Вінницька область, Жмеринський район
 Лисогірка — Вінницька область, Хмільницький район
 Лисогірка — Запорізька область, Запорізький район
 Лисогірка — Одеська область, Подільський район
 Лисогірка — Харківська область, Ізюмський район
 Лисогірка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Смотрицька селищна громада
 Лисогірка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Гуменецька сільська громада
 Лисогірка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Закупненська селищна громада
 Лисогірка — Хмельницька область, Хмельницький район, Меджибізька селищна громада
 Лисогірка — Хмельницька область, Хмельницький район, Теофіпольська селищна громада

Див. також 
 Лисогорка